Депресія має кілька значень:

 Депресія (газовидобування) — різниця між пластовим тиском у районі свердловини і її вибійним тиском, що викликає рух газу з пласта до вибою свердловини
 Депресія (геологія) — зниження земної поверхні.
 Депресія (гірництво) — сума розрахункових депресій всіх виробок, що утворюють струмінь (від гирла повітреподавального ствола до гирла вентиляційного), місцевих опорів на всьому шляху руху повітря і природної тяги
 Депресія (економіка) — застій в економіці країн.
 Велика депресія
 Довга депресія
 Довготривала депресія
 Депресія (психологія) — хворобливий стан приголомшеності, пригнічення, скорботи.
 Депресивний синдром
 Клінічна депресія
 Депресія (фізика) — зона зниженого атмосферного тиску або низького рівня барометра.
 Депресія (фільм) — радянський художній фільм 1991 року.